Умбе́рто Мазе́тти ( — итальянские имя и фамилия. Известные носители:
 Мазетти, Умберто (1869—1919) — итальянский вокальный педагог, певец (лирический тенор), профессор Московской консерватории.
 Мазетти, Умберто (1926—2006) — итальянский мотогонщик, двукратный чемпион мира.